Vaughn, rockegyüttes

 Amerikai Egyesült Államok
 Vaughn (Kalifornia)
 Vaughn (Montana)
 Vaughn (Oregon)
 Vaughn (Pennsylvania)
 Vaughn (Új-Mexikó)
 Vaughn (Virginia)
 Vaughn (Washington)